Kjetil est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
Kjetil André Aamodt (né en 1971), skieur alpin norvégien
 (né en 1940), acteur et danseur norvégien
 (né en 1967), homme politique norvégien
 (né en 1968), athlète norvégien en course d'orientation
Kjetil Borch (né en 1990), rameur norvégien
 (né en 1977), joueur norvégien de football
Kjetil-Vidar Haraldstad (né en 1973), batteur norvégien de black metal
Kjetil Jansrud (né en 1985), skieur alpin norvégien
Kjetil Lie (né en 1980), joueur d'échecs norvégien
 (né en 1972), joueur norvégien de football
Kjetil Manheim (né en 1968), batteur norvégien de black metal
Kjetil Mårdalen (1925-1996), coureur norvégien de combiné nordique
Kjetil Mørland (né en 1980), chanteur norvégien
 (né en 1991), pianiste de jazz norvégien
 (né en 1975), joueur norvégien de football
 (né en 1978), joueur norvégien de football
 (né en 1961), joueur norvégien de football
Kjetil Rekdal (né en 1968), joueur norvégien de football
 (né en 1973), joueur norvégien de football
 (né en 1969), joueur norvégien de football
 (né en 1960), homme d'affaires norvégien
 (né en 1967), homme politique norvégien
 (né en 1979), joueur norvégien de handball
Kjetil Thorsen Trædal (né en 1958), architecte norvégien
Kjetil Try (né en 1959), écrivain norvégien de romans policiers
 (né en 1967), athlète norvégien en ski d'orientation
Kjetil Undset (né en 1970), rameur d'aviron norvégien
Kjetil Wæhler (né en 1976), joueur norvégien de football
Kjetil-Vidar Haraldstad (né en 1973), drummer norvégien de black metal

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom norvégien